Výbor může být:

 výbor – kolektivní orgán
národní výbor – více významů (rozcestník)

 jiné
 Poslanecký výbor
 Výbor zastupitelstva
 Osadní výbor
 Pouliční výbor
 Uliční výbor
 Akční výbory Národní fronty
 Výbor regionů – organizace EU
 Lokální výbory na Maltě – územní veřejnoprávní korporace (samosprávné celky)
 Petiční výbor Věrni zůstaneme

Související články 
 komise
 odbor
 rada